Liuma kan syfta på följande platser:

Kina 

 Liuma (socken i Kina, Guizhou), 
 Liuma (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar